Kontener sanitarno-socjalny – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Zabezpiecza warunki sanitarno socjalne podczas długotrwałych akcji ratowniczych. Urządzenia, w które został wyposażony, zapewniają zachowanie warunków higieniczno sanitarnych oraz możliwość przygotowania posiłków.

Kontener podzielony jest na trzy przedziały 
 pierwszy przedział to przedział techniczno- magazynowy wyposażony w żaluzje. W przedziale jest miejsce do transportu wyposażenia zbiorników na wodę czystą i brudną (500 i 600 l), agregatu prądotwórczego, itp. Zbiorniki są zabezpieczone przed zamarznięciem wody.
 drugi przedział to sanitarno - higieniczny wyposażony w toaletę ekologiczną, kabinę natryskową z brodzikiem, umywalkę z zasobnikiem na mydło oraz ręczniki i suszarnię na 5 kombinezonów, Dostęp do tego przedziału możliwy jest z zewnątrz i z przedziału trzeciego.
 trzeci przedział - socjalny z funkcją przygotowywania posiłków wyposażony w kuchenkę mikrofalową, lodówkę, czajnik bezprzewodowy. Posiada składany stolik, kanapy do siedzenia i spania i dwa składane łóżka. Ściany wewnętrzne kontenera wyłożone materiałami łatwymi do utrzymania w czystości. Podłogi w wykonane z materiałów antypoślizgowych

Okna rozsuwane do wewnątrz.

Kontener wyposażono w instalacje 
 wodną - z podgrzewaczem wody, przyłączami zewnętrznymi i możliwością odwodnienia
 wentylacyjną - w przedziale drugim i trzecim
 grzewczą - w przedziale drugim i trzecim	
 elektryczną - z własnym agregatem prądotwórczym oraz możliwością zewnętrznego zasilania

Dane techniczne 
 długość - 6250 mm	
 szerokość - 2500 mm	
 wysokość - 2400 mm
 masa - 8100 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze

sanitarno-socjalny